Stora Tomsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Tomsjön, Småland, sjö i Växjö kommun, 
Stora Tomsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (1,14 km²)

Se även
Tomsjön,  (22,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn